Borisz Lvovics Riftyin (Борис Львович Рифтин; Leningrád, 1932. szeptember 7. – Moszkva, 2012. október 3.) szovjet–orosz sinológus.

Élete, munkássága 
Riftyin 1955-ben diplomázott a Leningrádi Állami Egyetem Orientalisztikai Karán, majd tanulmányait a Pekingi Egyetemen folytatta (1965–1966). Fő kutatási területe a kínai, a távol-keleti és a belső-ázsiai folklór hagyományok, népmese- és mítoszkutatás. Számos könyvét egyetemi tankönyvként használták. 1990-ben a Mifi narodov mira („A világ nemzeteinek mítoszai”) című enciklopédiájáért a Szovjetunió Állami Díjával tüntették ki. 1992–1998 között Tajvanon tanított és kutatott. A tajvani őslakosokról szóló monográfiáját kínaira is lefordították.

Főbb művei 
 «Сказание о Великой стене и проблема жанра в китайском фольклоре», М., 1961
 «Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае. (Устные и книжные версии „Троецарствия“)». (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). М., 1970
 «От мифа к роману. Эволюция изображения персонажа в китайской литературе». (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). М., 1979
 «Чжунго гудянь вэньсюэ яньцзю цзай Сулянь» (Изучение китайской классической литературы в СССР). Пекин, 1987, Тайбэй, 1991
 «Чжунго шэньхуа гуши луньцзи» (Сборник исследований мифов и сказок Китая). Пекин, 1988, Тайбэй, 1991
 «Редкие китайские народные картины из советских собраний». Пекин, 1990 (совместно с Ван Шуцунем и Лю Юйшанем)
 «Ханьвэнь гудянь сяошо луньхэн» (Критические суждения о классической прозе на китайском языке). Нанкин, 1992
 «Ли Фуцин лунь Чжунго гудянь сяошо» (Рифтин о китайской классической повествовательной прозе). Тайбэй, 1997
 «Гуань-гун чуаньшо юй „Саньго яньи“» (Предания о Гуань-гуне и роман «Троецарствие»). Тайбэй, 1997. Другое изд. Тайбэй, 1999
 «Цун шэньхуа дао гуйхуа: Тайвань юаньчжуминь шэньхуа гуши бицзяо яньцзю» (От мифов до рассказов о злых духах: сравнительное исследование мифов и сказок аборигенов Тайваня). Тайчжун, 1998. Дополненное изд. под названием «Шэньхуа юй гуйхуа». Пекин, 2001
 Сказки Китая. СПб., 2007

Megjegyzések

Források

Irodalom 
 Неклюдов С. Ю., Смирнов И. С. К 80-летию Б. Л. Рифтина.

További információ 

Orosz sinológusok
1930-ban született személyek
2005-ben elhunyt személyek